Rostislav Mstislavitch (en russe et en , Rostislav Mstislavitch / Rostyslav Mstyslavytch ; et en , Rastsislaw Mstsislavitch), dit , est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1108, probablement à Kiev, et mort le ), qui régna de 1154 à 1155, puis de 1159 à 1161, et enfin de 1161 à 1167.

Fils de  et de Christine de Suède, il est également prince de Smolensk de 1127 à 1167 et prince de Novgorod en 1154.

Il était surnommé « le pieux », pour son aide à l'Église ainsi que son désir de résoudre pacifiquement les conflits et les différends.

Biographie 
Né entre 1105 et 1110, il reçoit Smolensk en 1127 (selon le Laurentian Codex), principauté où il s'implique grandement, aussi bien au niveau politique que social. Durant son règne, la principauté de Smolensk connaît un véritable essor et prospère, s'étendant au-delà du Dniepr (couvrant des villes comme Kopys ou Mstsislaw entre autres) et de la Haute Volga. La région s'enrichit constamment et devient surtout puissante et indépendante des autres principautés environnantes (Rostislav restant toujours très obéissant à son père Mstislav Harald). Il rend également un certain prestige au diocèse de Smolensk, et compile une importante collection d'ouvrages et de manuscrits (religieux ou autres).

Au départ, il évite de prendre part aux luttes incessantes entre princes cousins pour le titre de grand-prince de Kiev, et reste un soutien inconditionnel à son frère aîné  dans sa lutte contre Iouri Dolgorouki (entre 1147 et 1151). En 1147, devant la puissance toujours plus grandissante de Rostislav, la principauté de Riazan se soumet et accepte volontairement sa vassalité envers Smolensk.

Il succède ensuite à son cousin  le  en tant que prince de Novgorod après que ce dernier ait été chassé de la ville.

Après la mort de son frère  le , il quitte Novgorod pour tenter de prendre le trône de Kiev. Les habitants de Novgorod l'accusant de les avoir abandonnés, ils chassent alors son fils David, gouverneur de la ville, qui est remplacé par Mstislav Iourievitch, un des fils de Iouri Dolgorouki.

Une fois maître de Kiev, il n'y reste que très peu de temps, et doit alors céder le trône qu'il partage avec son oncle  à  à qui les Kiévains ont fait appel, le poussant à se replier vers Tchernigov.

Fin 1155, Iouri Dolgorouki chasse de Kiev  et prend sa place.

En 1157, après la mort de Iouri Dolgorouki,  (aidé du prince de Polotsk Rogvolod Borisovitch, qu'il soutiendra à son tour dans la lutte pour le trône de Polotsk) se lance dans une lutte contre ses cousins pour la reconquête du trône, et redevient le grand-prince de Kiev en 1159.

Au mois de mars 1161, il quitte très brièvement le trône au profit d', qu'il finit par éliminer la même année.

Il meurt le  à Zaruba, près de Kiev sur la route de Smolensk, et est enterré dix jours plus tard à Kiev dans le monastère Saint-Théodore.

Famille

Unions et descendance 
Il est le père de :

 quatre fils :
  (mort le ), grand-prince,
  (mort en 1214), grand-prince,
 Sviatoslav (mort en 1170), prince de Novgorod,
 David (1140 - ), prince de Novgorod et de Smolensk,
 Mstislav (mort en 1180), prince de Belgorod, de Smolensk et de Novgorod ;

 quatre filles :
 Elena (morte en 1204),
 Agathe,
 Agrippine(morte en 1237),
 Une autre fille.

Ancêtres

Galerie

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik Les Slaves : histoire et civilisation, de l’Antiquité aux débuts de l’Époque contemporaine. « La Russie de Kiev » . Éditions du Seuil, Paris (1970).
 Gustave Welter Histoire de la Russie   Petite bibliothèque Payot. Paris (1963).

Article connexe 
 Liste des souverains de Kiev

Liens externes 
  Mort de Rostislav Mstislavitch
  Rostislav Mstislavitch le pieux

Notes et références 

Rostislav01
Rostislav01
Décès en 1167
Rostislav01
Rostislav01
Rostislav01
Rostislav01